Anidrum golickeanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Anidrum golickeanum ingår i släktet Anidrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
golickeanum